Film, toneel en televisie
 Johnny Carson (televisiepresentator) (1925-2005), Amerikaans televisiepresentator
 John Carson (Engels acteur) (1927-2016), Engels acteur
 John David Carson (1952-2009), Amerikaans acteur
Muziek
 Fiddlin' John Carson (1868-1949), Amerikaans old-time/hillbilly-zanger en -violist
 Johnny Carson (muziekpromotor), Johnny L Carson (1933-2010), Amerikaans muziekpromotor, kleinzoon van Fiddlin' John Carson Johnny Carson (lied), lied van de Beach Boys, op hun album Love you uit 1977 over de televisiepresentator (1925-2005)
Politiek en diplomatie
 John Carson (Noord-Iers politicus) (1933), Noord-Iers politicus
 Johnnie Carson (diplomaat) (1943), Amerikaans ambassadeur en diplomaat
Sport
 Johnny Carson (American football) (1930-2009), Amerikaans American football-speler, kleinzoon van Fiddlin' John Carson Johnny Carson (muziekpromotor), Johnny L Carson (1933-2010), Amerikaans atleet en muziekpromotor, kleinzoon van Fiddlin' John Carson''

Wetenschap
 John Renshaw Carson (1886-1940), transmissie-theoreticus